peut faire référence à :

 , un album de Kate Bush
 , un album du groupe Helldorado
 , un album du « supergroupe » Fantômas